ATF — компьютерная игра.
 ATF (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) — федеральное агентство Министерства юстиции США.
 ATF Dingo — немецкий бронеавтомобиль.